Агела́й ():

 син Геракла й Омфали, предок Креза (за Аполлодором);
 син калідонського царя Ойнея й Алтеї, брат Мелеагра, загинув на війні калідонян з куретами;
 син Дамастора, один із залицяльників Пенелопи, що загинув від руки Одісея (в «Одісеї» Гомера);
 раб троянського царя Пріама, що покинув Паріса напризволяще на горі Іда. Знайшовши дитину, яку годувала ведмедиця, Агелай узяв її додому й виховав.
 син Меона, троянець, під час Троянської війни його вбив Аякс Теламонід.

Література 
 

Персонажі давньогрецьких міфів